Diese Liste führt alle Bürgermeister von Detroit im US-Bundesstaat Michigan seit 1806 auf.

Bürgermeister nach der Satzung von 1806

Bürgermeister nach der Satzung von 1824

Weblinks 
 Liste der Bürgermeister im City of Detroit Municipal Manual 2011, Seite 46–48 (pdf, 0,98 MB)

Einzelnachweise 

!
Detroit
Burgermeister Detroit